

Anno 
 719 o 719 a.C.

Codici 
 719 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Etscorn Observatory, presso Socorro (Nuovo Messico)

Matematica 
 719 – numero